Зе́ркало:
 Зеркало — гладкая отражающая поверхность.
  — водная поверхность поверхностных открытых водоёмов или подземных ненапорных вод.
 Зеркало (зеркальце) — участок контрастной окраски у птиц, полоска вдоль заднего края крыла.
 Зеркало веб-сайта — копия данных одного сервера на другом.
 Зеркало хирургическое — хирургический инструмент из группы расширителей, представляющий собой крючок с полированной пластинчатой рабочей частью седловидной или желобовидной формы.

В культуре 
 «Зеркало» — рассказ А. П. Чехова (1885).
 «Зеркало» — международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского, проводящийся в Иванове с 2007 года.
 «Зеркало» — ленинградская рок-группа.
 «Зеркало» — станция из телесериала «Остаться в живых».

СМИ 
 «Зеркало» — советский самиздатовский рок-журнал, подпольно выпускаемый рок-энтузиастами в Москве.
 «Зеркало» — литературно-художественный журнал на русском языке, издающийся в Тель-Авиве с 1991 года.
 «Зеркало» — телевизионная информационно-аналитическая программа Николая Сванидзе, выходившая в 1996—2007 годах.

Имя 
 Зеркало (1832—1877) — вождь индейского племени не-персе, один из лидеров своего народа в войне с армией США.

См. также 
 Зеркало Венеры — астрологический символ.
 Зеркало Гезелла — полупрозрачное зеркало.
 Зеркало Ллойда — оптическая система для наблюдения интерференции световых волн.
 Зеркало Урании — набор карт звёздного неба.
 «Деревенское зеркало» — трёхтомник предположительно авторства Андрея Болотова, изданный в 1798—1799 годах.
 Зерцало (значения)